Râul Valea Albă se poate referi la:

 Valea Albă - râu din bazinul Bistrița
 Valea Albă - râu din bazinul Prahova

 Râul Valea Albă, Lechincioara
 Râul Valea Albă, Câlniștea
 Râul Valea Albă, Moldova
 Râul Valea Albă, Cavnic
 Râul Valea Albă, Vărbilău
 Râul Valea Albă, Abrud
 Râul Valea Albă, Rimetea
 Râul Valea Albă, Barcău
 Râul Valea Albă, Crișul Alb

 Valea Albă - alt nume al râului Valea de sub Masa Mare

Vezi și 
 Valea Albă (dezambiguizare)